Puchar Holandii w piłce siatkowej mężczyzn 2020/2021 (oficjalnie: Nationale Beker Heren 2020/2021) – 48. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Holandii zorganizowany przez Holenderski Związek Piłki Siatkowej (Nederlandse Volleybalbond). Zainaugurowany został 2 kwietnia 2021 roku.

Pierwotnie rozgrywki miały składać się z rund wstępnych, w których uczestniczyłyby drużyny z niższych lig oraz fazy finałowej, jednak ze względu na problemy terminarzowe związane z pandemią COVID-19 rundy wstępne zostały anulowane. Ostatecznie w Pucharze Holandii udział brały wyłącznie zespoły z Eredivisie, a rozgrywki składały się z ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

Finał odbył się 18 kwietnia 2021 roku w Topsporthal Alfa-College w Groningen. Po raz trzeci Puchar Holandii zdobył klub , który w finale pokonał zespół .

System rozgrywek 
Ze względu na pandemię COVID-19 i problemy terminarzowe w sezonie 2020/2021 w Pucharze Holandii uczestniczy wyłącznie osiem najlepszych drużyn fazy zasadniczej Eredivisie, z tym że niezależnie od zajętego miejsca w rozgrywkach nie bierze udziału młodzieżowa drużyna . Rozgrywki składają się z ćwierćfinałów, półfinałów i finału. We wszystkich rundach rywalizacja toczy się w systemie pucharowym, a o awansie decyduje jedno spotkanie.

Pary ćwierćfinałowe tworzone są na podstawie miejsc zajętych przez poszczególne drużyny w fazie zasadniczej według klucza:
 para 1: 1–8;
 para 2: 2–7;
 para 3: 3–6;
 para 4: 4–5.

W pierwszym półfinale rywalizują ze sobą zwycięzca z ćwierćfinałowej pary 1 ze zwycięzcą z ćwierćfinałowej pary 4, natomiast w drugim – dwie pozostałe drużyny.

Gospodarzami spotkań ćwierćfinałowych i półfinałowych są zespoły, które w fazie zasadniczej Eredivisie zajęły niższe miejsce.

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Rozgrywki

1. runda 
Ze względu na zmianę systemu rozgrywek mecze 1. rundy zostały anulowane.

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Puchar Holandii w piłce siatkowej mężczyzn
2020 w Holandii
2021 w Holandii
2020 w piłce siatkowej
2021 w piłce siatkowej